Iwan Saizew steht für folgende Personen:

 Iwan Kondratjewitsch Saizew (1805–1887), russischer Maler
 Ivan Zaysev (* 1988), usbekischer Speerwerfer
 Ivan Zaytsev (* 1988), italienischer Volleyballspieler russischer Herkunft